

Lokalizacje

Francja 
 Okręg Laval – okręg w północno-zachodniej Francji.
 Laval – stolica departamentu Mayenne we Francji
 Laval – stolica departamentu Isère we Francji
 Laval-Atger – miejscowość i gmina w departamencie Lozère
 Laval-d’Aix – miejscowość i gmina w departamencie Drôme
 Laval-d’Aurelle – miejscowość i gmina w departamencie Ardèche
 Laval-de-Cère – miejscowość i gmina w departamencie Lot
 Laval-du-Tarn – miejscowość i gmina w departamencie Lozère
 Laval-en-Brie – miejscowość i gmina w departamencie Seine-et-Marne
 Laval-en-Laonnois – miejscowość i gmina w departamencie Aisne
 Laval-le-Prieuré – miejscowość i gmina w departamencie Doubs
 Laval-Morency – miejscowość i gmina w departamencie Ardennes
 Laval-Pradel – miejscowość i gmina w departamencie Gard
 Laval-Roquecezière – miejscowość i gmina w departamencie Aveyron
 Laval-Saint-Roman – miejscowość i gmina w departamencie Gard
 Laval-sur-Doulon – miejscowość i gmina w departamencie Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège – miejscowość i gmina w departamencie Corrèze
 Laval-sur-Tourbe – miejscowość i gmina w departamencie Marne
 Laval-sur-Vologne – miejscowość i gmina w departamencie Vosges
 Bonchamp-lès-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Mayenne
 Le Poët-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Drôme
 Magnac-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Haute-Vienne
 Mont-de-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Doubs
 Saint-Genis-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Rhône
 Saint-Germain-Laval (Loara) – miejscowość i gmina w departamencie Loire
 Saint-Germain-Laval (Sekwana i Marna) – miejscowość i gmina w departamencie Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Allier
 Viols-en-Laval – miejscowość i gmina w departamencie Hérault

Kanada 
 Laval – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Uniwersytet Laval – francuskojęzyczny uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Québec

Osoby 
 François de Montmorency Laval – pierwszy wikariusz apostolski Nowej Francji i pierwszy biskup Quebec
 Gustaf de Laval – szwedzki inżynier, konstruktor, wynalazca i przemysłowiec
 Jakub Laval – francuski duchowny katolicki
 Pierre Laval – francuski polityk